Oostenrijks Amateurkampioenschap kan verwijzen naar:
 Oostenrijks amateurvoetbalkampioenschap
 Oostenrijks amateurkampioenschap golf